Isle of Dogs (Londres), illa de Londres, Regne Unit
 Isle of Dogs (obra de teatre), obra de teatre de l'any 1597 creada per Thomas Nashe i Ben Jonson
 Isle of Dogs (pel·lícula), pel·lícula d'animació de 2018 dirigida per Wes Anderson